Meistersinger steht für:

 Meistersinger, bürgerliche Dichter und Sänger die sich im 15. und 16. Jahrhundert zunftartig zusammenschlossen
 Meistersinger (Gütesiegel), Chorgütesiegel für Schulen in der Steiermark
namentlich:
 Die Meistersinger von Nürnberg, Oper von Richard Wagner
 MeisterSinger, Uhrenhersteller aus Münster (Westfalen)
 Die Meistersinger, ein Männerchor aus Stuttgart